Nowland est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1981), footballeur anglais ;
  (né en 1980), joueur américain de football américain ;
 Eugene Nowland (1879–19??), réalisateur et scénariste américain ;
 Loren Nowland (né en 1977), joueur néo-zélandais de hockey sur glace ;
  (né en 1962), général de l'United States Air Force ;
  (1894–1973), architecte australien ;
  (1904–1977), architecte, peintre et historien américain.

Notes et références